Pluteus is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Pluteaceae. Het geslacht werd voor het eerst in 1836 beschreven door de Zweedse mycoloog Elias Magnus Fries. 

Kenmerken van het geslacht:
 groeien op hout of houtresten
 sporeekleur is diep roze en kleurt de lamellen ook vrij snel roze die in aanvang wit zijn
 de lamellen staan vrij van de steel
 er is geen volva of ring (muv van de hergeclassificeerde P. mammillatus)
 onder een microscoop zijn de sporen glad en ongeveer eivormig.

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het  geslacht 403 soorten (waarvan er 65 in Europa voorkomen):

Pluteaceae
Schimmelgeslacht